Wendelbach steht für:

Orte:
 Wendelbach (Lauf), Einzelhof der Gemeinde Lauf im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Wendelbach (Alf), linker Zufluss der Alf im Gebiet der Ortsgemeinde Hontheim, Landkreis  Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Wendelbach (Jugetach), linker Zufluss der Jugetach (zur Oberen Argen) gegenüber Wiederhofen, Gemeinde Missen-Wilhams, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wendelbach (Rotzenbach), linker Zufluss des Rotzenbachs (zum Aubächle, zum Sasbach) bei Wendelbach, Gemeinde Lauf, Ortenaukreis, Baden-Württemberg